Кова́льский (Кова́льская), Кова́льски ( от  — «кузнец») — фамилия польского происхождения. Вторая по популярности фамилия в Польше после . Распространена среди евреев, украинцев, белорусов, встречается в России. Известные носители:

Ковальский

А 
 
 Веруш-Ковальский, Альфред (1849—1915) — польский художник-реалист.
 Ковальский, Антон Филиппович (1906—1945) — советский сапёр, Герой Советского Союза.
 Ковальский, Арсений Юрьевич (род. 1969) — российский актёр театра и кино.

В 
 Ковальский, Василий Дамианович (1826—1911) — галицко-русский общественный и политический деятель, писатель, юрист.
 Ковальский, Вацлав (1916—1990) — польский актёр.
 Ковальский, Виктор Владиславович (1899—1984) — советский биолог.
 Ковальский, Вильгельм-Франц Альфредович (1868—?) — российский архитектор и гражданский инженер польского происхождения.
 Ковальский, Виталий Владимирович (1928—1986) — советский учёный-геолог.
 
 Ковальский, Владимир Владимирович (1904 — ?) — советский и узбекский кинооператор.
 
 Ковальский, Вячеслав Иолевич (1877—1943) — российский и советский архитектор, художник.

Г—Я 
 Ковальский, Георгий Александрович (род. 1925) — профессор МИРЭА, участник Великой Отечественной войны.
 Ковальский, Иван Мартынович (1850—1878) — русский революционер-народник.
 Ковальский, Иосиф (1911—1942) — мученик католической Церкви.
 Ковальский, Лев Марианович (1870—1937) — российский и польский художник.
 Ковальский, Леон Иосифович (род. 1940) — председатель Самарской Губернской думы, член Совета Федерации.
 Ковальский, Максим Ильич (1964—2019) — российский журналист, редактор.
 Ковальский, Мариан Альбертович (Войтехович; 1821—1884) — русский астроном.
 Ковальский, Михаил Павлович (род. 1947) — заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии НМУ им. А. А. Богомольца.
 
 Ковальский, Павел Алексеевич (1905—1983) — советский учёный-нейроморфолог.
 Ковальский, Сергей Викторович (1948—2019) — советский и российский художник-нонконформист, поэт и куратор.
 Ковальский, Станислав (1910—2022) — польский спортсмен, долгожитель.
 
 Ковальский, Францишек (1799—1862) — польский писатель, поэт и переводчик, педагог, мемуарист.
 Ковальский, Юзеф (1900—2013) — долгожитель, участник Советско-польской войны.
 Ковальский, Юлиан (1918—1943) — украинский националист, капитан УПА.
 Ковальский, Яков Игнатьевич (1845—1917) — физик, педагог-методист.
 Ковальский, Ян (1711—1789) — польский богослов и проповедник, иезуит.
 Ковальский, Януш (род. 1952) — польский шоссейный велогонщик.
 Ковальский, Яцек (род. 1964) — польский искусствовед, поэт и переводчик, бард.



Ковальски 
 Ковальски, Анри (1841—1916) — французский пианист и композитор.
 Ковальски, Бернард Луи (1929—2007) — американский кино- и телережиссёр.
 Ковальски, Дэниел (род. 1975) — австралийский пловец.
 Ковальски, Йохен (род. 1954) — немецкий оперный певец.
 Ковальски, Керстин (род. 1976) — немецкая гребчиха.
Ковальски, Киллер (1926—2008) — канадский рестлер и тренер.
 Ковальски, Маня (род. 1976) — немецкая гребчиха.
 Ковальски, Роберт (род. 1941) — американский логик и учёный.

Другое 
 Ковальский — лунный кратер.

См. также 
 Стэнли Ковальски